Барио Примеро има више значења:

 Барио Примеро, Ла Калавера (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Примеро (Сан Педро Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику